Barnetts steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barnetts (Tennessee), im Sullivan County
 Barnetts (Virginia), im Charles City County
 Barnetts Creek, im Johnson County, Kentucky
 Barnetts Station, im Maries County, Missouri – nicht mehr existent

Siehe auch:
 Barnett